

Hydronyme 
 Le Ziz, rivière du sud du Maroc et de l'Algérie.

Télévision 
 ZIZ TV, chaîne de télévision généraliste publique de Saint-Christophe-et-Niévès.

Mythologie 
 Le ziz, oiseau semblable à un griffon géant dans la mythologie juive.